Конференс () — сорт груши обыкновенной.

История 
Этот сорт груши был выведен в  XIX веке в Великобритании садоводом Томасом Фрэнсисом Риверсом в его питомнике в графстве Хартфордшир. Своим названием сорт  обязан тому, что в 1885 году получил первый приз на Национальной конференции британских садоводов в Лондоне (англ. «Conference» — «конференция»).

Описание 
«Конференс» — груши среднего размера, вытянутой формы, визуально несколько похожи на груши «Боск». Кожица плода толстая, зеленовато-коричневая, при созревании немного меняет цвет. Текстура мякоти нежная, вкус сладкий.

Распространение 
Груши «Конференс» — один из самых распространённых коммерчески выращиваемых сортов груш в Европе. Они активно выращиваются не только у себя на родине, в Великобритании, но и во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах. На славу производителя лучших груш «Конференс» претендует французский регион Савойя. Савойские груши «Конференс» во Франции были признаны продуктом с защищённым географическим происхождением, что означает, что груша «Конференс», позиционируемая в качестве савойской, может быть выращена и собрана только там.

На основании груш Конференс в дальнейшем были выведены другие гибридные сорта груш, в частности, «Конкорд» (гибрид сортов «Конференс» и Комис).

Литература 
 Pamela Shields. Hertfordshire A to Z. History Press Limited. pp. 141. ISBN 978-0-7509-5320-7.
 Nirmal Sinha; Jiwan Sidhu; Jozsef Barta; James Wu; M. Pilar Cano. Handbook of Fruits and Fruit Processing. John Wiley & Sons. pp. 1000–. ISBN 978-1-118-35263-2.

Сорта груш